CSS Nashville (1861), een stoomschip
CSS Nashville (1864), een schip uit de Amerikaanse burgeroorlog